Ел Лимонал има више значења:

 Ел Лимонал (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Лимонал (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимонал (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимонал (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимонал (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лимонал (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Лимонал (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Лимонал (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Лимонал (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Лимонал (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лимонал (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лимонал, Ел Саладо (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лимонал, Ла Леона (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лимонал (Ла Антигва), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лимонал (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику